Reaktywacja
 przywrócenie oficera przeniesionego w stan spoczynku (emerytowanego) do służby czynnej;
 stosowanie koordynacyjnych ćwiczeń gimnastycznych, umożliwiające inwalidom swobodne poruszanie się i wyuczenie nowego zawodu, zob. rehabilitacja i niepełnosprawność;
 wznowienie funkcjonowania, powrót do dawnej działalności (np. zespołu).

Zobacz też
 "Reaktywacja" – album polskiego zespołu muzycznego "Buenos Ares" 
 "Reaktywacja" – minialbum polskiej grupy muzycznej Grammatika"
 "Reaktywacja Matrix" – amerykański film fabularny
 Reaktywacja – zespół muzyczny założony w 2013 r.

Linki zewnętrzne 
 Reaktywacja w: Słownik języka polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN

Niepełnosprawność